Mambach ist der Name von geographischen Objekten:

Weiler und Ortsteil:
 Mambach (Philippsbourg), Weiler der Gemeinde Philippsbourg, Département Moselle, Lothringen, Frankreich
 Mambach (Zell im Wiesental), Ortsteil der Gemeinde Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Fließgewässer:
 Mambach (Bieber), rechter Zufluss der Bieber bei Schackau (Hofbieber), Landkreis Fulda, Hessen
 Mambach, anderer Name des Angenbachs, linker Zufluss der Wiese in Mambach, Stadt Zell im Wiesental, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg